Nielson (zanger), de artiestennaam van Niels Littooij, een Nederlandse singer-songwriter
 Poul Nielson (1943), Deens politicus